Чемпіонат Угорщини з футболу 1916-17 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1916-17
Угорщина
Угорщина
1916 в угорському спорті
1917 в угорському спорті